Райлих — фамилия.
 Райлих, Васик (род. 1971) — американский шахматист, международный мастер, программист, автор шахматной программы Rybka.
 Райлих, Ивета (род. 1981) — польская шахматистка, международный мастер (2002).